Председатель Совета Безопасности ООН — глава Совета Безопасности ООН, должность, которую на месяц занимает глава делегации одного из государств-членов Совбеза. Должность создана статьей 30 Устава ООН. Согласно «Временным правилам процедуры Совета Безопасности» устанавливается ежемесячная ротация должности между членами Совбеза в алфавитном порядке по английскому названию страны. Не реже чем раз в две недели председатель по необходимости или по требованию члена Совета созывает заседания Совета Безопасности (кроме двух периодических заседаний в год). 

Председатель открывает и ведет совещания Совбеза и подписывает официальные отчеты Совета.

Список стран председателей на 2017 год 
 Январь —  Швеция (англ. Sweden)
 Февраль —  Украина (англ. Ukraine)
 Март —  Великобритания (англ. United Kingdom)
 Апрель —  США (англ. United States)
 Май —  Уругвай (англ. Uruguay)
 Июнь —  Боливия (англ. Bolivia)
 Июль —  Китай (англ. China)
 Август —  Египет (англ. Egypt)
 Сентябрь —  Эфиопия (англ. Ethiopia)
 Октябрь —  Франция (англ. France)
 Ноябрь —  Италия (англ. Italy)
 Декабрь —  Япония (англ. Japan)

Список стран председателей на 2018 год 
 Январь —  Казахстан (англ. Kazakhstan)
 Февраль —  Кувейт (англ. Kuwait)
 Март —  Нидерланды (англ. Netherlands)
 Апрель —  Перу (англ. Peru) 
 Май —  Польша (англ. Poland)
 Июнь —  Россия (англ. Russia)
 Июль —  Швеция (англ. Sweden)
 Август —  Великобритания (англ. United Kingdom)
 Сентябрь —  США (англ. United States)
 Октябрь —  Франция (англ. France)
 Ноябрь —  Китай (англ. China)
 Декабрь —  Кот-д’Ивуар (англ. Ivory Coast)

Список стран председателей на 2019 год 
 Январь —  Доминиканская Республика (англ. Dominican Republic)
 Февраль —  Экваториальная Гвинея (англ. Equatorial Guinea)
 Март —  Франция (англ. France)
 Апрель —  Германия (англ. Germany) 
 Май —  Индонезия (англ. Indonesia)
 Июнь —  Кувейт (англ. Kuwait)
 Июль —  Перу (англ. Peru) 
 Август —  Польша (англ. Poland)
 Сентябрь —  Россия (англ. Russia)
 Октябрь —  ЮАР (англ. South Africa)
 Ноябрь —  Великобритания (англ. United Kingdom)
 Декабрь —  США (англ. United States)

Список стран председателей на 2020 год 
 Январь —  Вьетнам (англ. Vietnam)
 Февраль —  Бельгия (англ. Belgium)
 Март —  Китай (англ. China)
 Апрель —  Доминиканская Республика (англ. Dominican Republic) 
 Май —  Эстония (англ. Estonia)
 Июнь —  Франция (англ. France)
 Июль —  Германия (англ. Germany)
 Август —  Индонезия (англ. Indonesia)
 Сентябрь —  Нигер (англ. Niger)
 Октябрь —  Россия (англ. Russia)
 Ноябрь —  Сент-Винсент и Гренадины (англ. Saint Vincent and the Grenadines)
 Декабрь —   ЮАР (англ. South Africa)

См. также 
 Председатель Генеральной Ассамблеи ООН
 Генеральный секретарь ООН

Примечания

Ссылки 

 http://www.un.org/ru/sc/presidency/ 

Совет Безопасности ООН